Дирборн (, также известна как Депо Полк-стрит ) — закрытая железнодорожная станция в Чикаго, штат Иллинойс. В середине 1980-х годов вестибюль станции был превращён в пространство для офисов и торговых точек. Станция является объектом Национального реестра исторических мест США.

История 

Станция была открыта в 1885 году. Пожар 1922 года привел к изменениям в фасаде здания, включая демонтаж верхнего этажа с черепичной крышей.

Корпорация Amtrak решила изменить направление движения поездов до железнодорожной станции Юнион в начале 1970-х годов, что привело к упадку станции. Станция Дирборн была окончательно закрыта в 1976 году. В том же году место стоянки поездов и железнодорожные пути были демонтированы.

26 марта 1976 года станция Дирборн была включена в Национальный реестр исторических мест США под номером 76000688, а 2 марта 1982 года она была официально признана достопримечательностью города Чикаго.

Дирборн оставалась заброшенной до середины 1980-х годов, когда она была превращена в пространство для офисов и торговых точек. На месте путей был разбит одноимённый парк.

Архитектура 
Трёхэтажное здание было спроектировано архитектором Сайрусом Эйдлицем в неороманском архитектурном стиле. Вестибюль и часовая башня сложены из розового гранита и красных кирпичей. До 1922 года здание было выше на один этаж, а крыши вестибюля и башни были выложены черепицей. И этаж и черепичная крыша были демонтированы после пожара на станции.

Направления

В популярной культуре 
 Станция упоминается под своим вторым названием «Polk Street Depot» в песне музыканта Генри Томаса «Railroadin' Some» 1927 года.
 Станция Дирборн упоминается несколько раз в эпизоде 1974 года сериала «M*A*S*H» под названием «Adam's Ribs».
 Станции посвящена песня «Dearborn Station» 1985 года рок-группы «Fortune».

Примечания 

Транспортные здания и сооружения Чикаго
Железнодорожные станции Иллинойса
Объекты Национального реестра исторических мест в Чикаго